Een verkeersweg:
A80 (Duitsland), zie Bundesautobahn 80
A80 (Groot-Brittannië)
A-80 (Spanje)